Working Undercover for the Man è un EP del gruppo alternative rock statunitense They Might Be Giants, pubblicato nel 2000.

Tracce

Collegamenti esterni